Lista 195 gmin w departamencie Tarn i Garonna we Francji.

(CAM) Communauté d’agglomération of Pays de Montauban et des Trois Rivières, utworzone w 2000.

Gminy we Francji